B-Strecke steht für:

 U-Bahn-Strecke B (Frankfurt am Main)
 B-Strecke der Stadtbahn Hannover